Hermonassa může být:
 Hermonassa (můra) — rod můr žijících v Asii
 Hermonassa (město) — starověká řecká kolonie na území dnešního Ruska, viz Tmutarakaň